Държава на флага – държавата, осъществяваща нормативния контрол над граждански морски съдове, официално регистрирани и плаващи под нейния флаг. Контролът включва инспекционните проверки на съдовете, тяхната сертификация, осигуряване на безопасността и защитата на околната среда при експлоатацията на съдовете.

Често големите компании за държавен флаг избират държава с неразвито морско законодателство. Трите на-големи държави с отворени корабни регистри са Бахамски острови, Либерия и Панама. На английски тази практика се нарича flag of convenience (). Две от държавите с „удобен“ флаг – Монголия и Боливия – въобще нямат излаз на море.

Източници 
 Държава на флага на dic.academic.ru 

Корабоплаване
Морски термини
Знамена